Eduardo Frei Ruiz-Tagle – ingegnere e politico cileno del Partito Democratico Cristiano del Cile
 Francisco Ruiz-Tagle – politico cileno, Presidente provvisorio del Cile
 Patricia Rivadeneira Ruiz-Tagle – attrice e gestore culturale cilena nominata Addetto Culturale del Cile in Italia dal Presidente Ricardo Lagos

Pagine correlate 
 Tagle